Vladimir Jakovlevič Lutčenko (), ruski hokejist, * 2. januar 1949, Ramenskoje, Moskovska oblast, Rusija.

Lutčenko je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub CSKA Moskva, na 459-ih prvenstvenih tekmah je dosegel 58 golov, osvojil pa je enajst državnih naslovov prvaka. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in osmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil pet zlatih, dve srebrni in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 281-ih tekmah, na katerih je dosegel 34 golov.

Pregled hokejske kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 38
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 34
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 39
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 40
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 26
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 32
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 32
| 10
| 5
| 15
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 33
| 10
| 5
| 15
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 33
| 4
| 7
| 11
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 76
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 35
| 6
| 4
| 10
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 34
| 5
| 3
| 8
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 36
| 2
| 4
| 6
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 38
| 3
| 9
| 12
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 562
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 129
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 212
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih